Meredith est un nom de famille d'origine galloise — voir aussi Meredith (prénom).

Meredith peut désigner :

Bateaux 
 , un sloop de la Royal Navy ;
 USCS Meredith, un navire hydrographique de l'United States Coast Survey ;
 plusieurs , navires de l'US Navy
 , un victory ship.

Patronyme 

 Anna Meredith (1978-), musicienne britannique

Billy Meredith (1874-1958), footballeur gallois
Bryn Meredith (1930-), joueur de rugby gallois
Burgess Meredith (1907-1997), acteur américain
Carole Meredith (19??-), scientifique américaine
Charles Meredith (1894–1964), acteur américain
Cla Meredith (1983-), joueur américain de baseball
D.R. Meredith (1944-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier
Don Meredith (1938-2010), quart-arrière de football américain
Don Meredith (1964-), pasteur pentecôtiste et homme politique canadien
Edwin T. Meredith (1876-1928), homme politique américain
George Meredith (1828-1909), poète et romancier britannique
James Meredith (1933-), premier étudiant noir-américain de l'université du Mississippi, jusqu'alors réservée aux étudiants blancs
Jonathan Meredith (1978-), joueur de rugby à XV samoan
 un autre Jonathan Meredith (en) (vers 1772-1805), militaire américain de la Guerre de Tripoli
Judi Meredith (1936-2014), actrice américaine
Lois Meredith (1890-1967), actrice américaine
Louisa Anne Meredith (1812-1895), illustratrice anglo-australienne
Lu Ann Meredith (1913-1998), artiste de cabaret et actrice américaine du cinéma muet américain
Rowena Meredith (1995-), rameuse australienne
Ted Meredith (1891-1957), athlète américain pratiquant le 400 m et le 800 m
 Sir Vincent Meredith (1850-1929), baronnet et homme d'affaires canadien (Président de la Banque de Montréal)

Toponymes

Australie 
 Meredith (Victoria)

Canada 
 Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional, canton de l'Ontario issu d'une fusion avec notamment Meredith (Ontario)

États-Unis 
 Meredith (Colorado)
 Meredith (New Hampshire)
 Meredith (New York)
 Meredith Township, Comté de Wake, (Caroline du Nord)
 Lac Meredith, un lac artificiel à Sanford (Texas)
 Lake Meredith National Recreation Area, une zone récréative au Texas

Divers 
 Meredith College
 Meredith Corporation
 Meredith Music Festival
 Meredith Cup

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités